Neomicrorbis hagenowii är en ringmaskart som beskrevs av Jager 1983. Neomicrorbis hagenowii ingår i släktet Neomicrorbis och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hagenowii